HMS Endurance je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Endurance (1967) 
 HMS Endurance (A171)

Endurance